Il singolare del Kroger St. Jude International 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Larsson era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Mark Philippoussis ha battuto in finale 6–3, 6(5)–7, 6–3 Davide Sanguinetti.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Kroger St. Jude International 2001
ATP Tour 2001